Ход конём:
 «Ход конём» — крылатое выражение, означающее хитрый ход, неожиданный поворот событий, обходной манёвр в каком-либо противостоянии.
 Операция «Ход конём» — военная операция во время Второй мировой войны, проводимая Отто Скорцени.
 «Ход конём» — логическая игра.
 «Ход конём» — советский фильм 1962 года.
 «Ход конём» — фильм 1992 года производства США.
 «Ход конём» — фильм 2013 года производства Армении.
 «Три богатыря. Ход конём» — полнометражный мультфильм студии «Мельница» из серии о трёх богатырях.
 «Ход конём» — альбом 1988 года группы «Комбинация».
 «Ход конём» — карстовая (вымывная) шахта (пещера вертикального типа) в Крыму на Чатыр-Даге.
 «Ход конём» (англ. Knight’s Gambit) — повесть американского писателя Уильяма Фолкнера, опубликованная в 1949 году.
 Задача о ходе коня — шахматная задача.